Кубок Англии 2001/02 — 121-й розыгрыш розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Победу в турнире в восьмой раз в своей истории одержал «Арсенал», который обыграл «Челси» в финале со счётом 2:0 благодаря голам Рея Парлора и Фредди Юнгберга.

Первый раунд 
К клубам, прошедшим раунды квалификации низших дивизионов присоединяются клубы Второго и Третьего дивизионов.
Матчи были сыграны 16, 17 и 18 ноября. Переигровки — 27 и 28 ноября.

Второй раунд 
Матчи были сыграны 8 и 9 декабря. Переигровки — 18 и 19 декабря.

Третий раунд 
В этом раунде в борьбу за кубок включаются команды из Чемпионшипа и Премьер-лиги.
Матчи были сыграны 5 и 6 января. Переигровки — 15 и 16 января.

Четвертый раунд 
Матчи были сыграны 26 января. Переигровка — 6 февраля.

Пятый раунд 
Матчи были сыграны 16 и 17 февраля. Переигровка — 26 февраля.
Команда, представляющая самую низкую лигу в данном раунде — Челтнем Таун из Третьего дивизиона.
Вест Бромвич Альбион — единственная команда, не представляющая Премьер-лигу, прошедшая в следующий раунд соревнования.

Шестой раунд 
Матчи были сыграны 9 и 10 марта. Переигровка — 23 марта.
Вест Бромвич Альбион — последняя команда, не представляющая Премьер-лигу, окончившая выступление в турнире, проиграв лондонскому Фулхэму.

переигровка

Полуфиналы 
Матчи были сыграны на нейтральных аренах 14 апреля 2002 года.

Финал 

Победа «Арсенала» над «Челси» принесла «канонирам» третий золотой «дубль». Также команда сравнялась с «Тоттенхэм Хотспур» по числу завоеванных Кубков Англии (8 побед).

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-cupfinals.co.uk

2002
Англия
Кубок Англии